Pfarrkirche Aggsbach bezeichnet:

 Pfarrkirche Aggsbach-Dorf
 Pfarrkirche Aggsbach Markt